Людольф (Лиудольф) (нем. Liudolf) — имя нескольких правителей в Германии:

 Людольф (герцог Саксонии) (ок. 805 — 11 марта 866) — граф в Восточной Саксонии с ок. 840, родоначальник династии Людольфингов.
 Людольф (герцог Швабии) (930—6 сентября 957) — герцог Швабии в 950—954, старший сын императора Оттона I.
 Людольф (граф Брауншвейга) (ок. 1003/1005 — 23 апреля 1038) — граф в Дерлингау и Гуддинггау, граф Брауншвейга, маркграф Фрисландии с 1028, представитель династии Брунонов.
 Людольф (Эццонен) (ок. 1000—1031) — сеньор Цютфена из рода Эццоненов.